Видинска област
Област Видин